Сергей Викторович Макаров: Макаров, Сергей Викторович (род. 1958) — советский и российский авиамоделист.
 Макаров, Сергей Викторович (род. 1964) — советский и российский хоккеист.